Breest ist der Name folgender Orte:
 Breest, eine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern

Breest ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Pierre Louis Eugen Breest (1843–1918), deutscher evangelischer Theologe
 Felicitas Breest (* 1979), deutsche Sopranistin und Schauspielerin
 Franz Breest (1871–1931), deutscher Maler, Grafiker und Lehrer
 Jürgen Breest (* 1936), deutscher Schriftsteller